Le Parti de l'unité nationale est le nom de plusieurs partis politiques :

 le Parti de l'unité nationale, parti politique de Birmanie ;
 le Parti de l'unité nationale, ancien parti politique canadien ;
 le Parti de l'unité nationale, parti politique de République centrafricaine ;
 le Parti de l'unité nationale, parti politique de Chypre du Nord ;
 le Parti de l'unité nationale, parti politique de République démocratique du Congo ;
 le Parti de l'unité nationale, parti politique de Guinée-Bissau ;
 le Parti de l'Unité nationale, ancien parti politique haïtien ;
 le Parti de l'unité nationale, une coalition politique israëlienne ;
 le Parti de l'unité nationale, aux Philippines ;
 le Parti de l'unité nationale roumaine, parti politique de Roumanie.

Voir aussi